Виталий Николаевич Климов:
* Климов, Виталий Николаевич (1952—2012) — российский государственный деятель.
 Климов, Виталий Николаевич (род. 1995) — российский регбист.